Le qualificazioni del singolare maschile del Mutua Madrid Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ugo Humbert (ultimo turno, lucky loser)
  Alex Molčan (primo turno)
  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Márton Fucsovics (ultimo turno)
  Mackenzie McDonald (ultimo turno)
  Federico Coria (ultimo turno)
  Marcos Giron (primo turno)

 
  David Goffin (qualificato) 
  Benoît Paire (qualificato) 
  Lorenzo Musetti (qualificato) 
  Maxime Cressy (qualificato) 
  Adrian Mannarino (primo turno) 
  Kwon Soon-woo (qualificato) 
  Hugo Gaston (primo turno)

Qualificati 

  Kwon Soon-woo 
  Dušan Lajović
  Lorenzo Musetti
  Maxime Cressy

  Hugo Dellien 
  Benoît Paire 
  David Goffin

Lucky loser 
  Ugo Humbert

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2022